Wesen steht für:

 Wesen (Philosophie), Fachbegriff für das, was einer Sache charakteristisch zu eigen ist
 Lebewesen, als Kurzform
 Geistwesen, als Kurzform: immaterielles Wesen mit übermenschlichen Fähigkeiten
 Fahrzeugfabrik Wesen, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Orte:
 Wesen (Gemeinde Roßbach), Ortschaft der Gemeinde Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Burgruine Wesen, ehemaliger Sitz der Familie von Wesen, Oberösterreich

Siehe auch:

 Weesen (Begriffsklärung)
 Wessen (Begriffsklärung)